Hepokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hepokari, Nystad, Egentliga Finland, 
 Hepokari, Eura, Satakunta, 
 Hepokari, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar